Да́рем () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
  (род. 1988) — американский баскетболист, финалист Кубка попечителей Филиппинской баскетбольной ассоциации в составе клуба «Мералко Болтс» (2016—2017, 2019).
  (1942—2002) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Вашингтон (1995—1998).
  (1937—2008) — американский джазовый барабанщик.
  (1941—2018) — американский спортивный комментатор, лауреат Премии Курта Гауди Зала славы баскетбола в категории электронных СМИ (2015).
  (1942—1962) — американский солдат, участник войны во Вьетнаме, обладатель Медали Почёта (посмертно).
 Дарем, Джабриль (род. 1994) — американский баскетболист.
  (1833—1904) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие во 2-м сражении при Винчестере.
  (род. 1949) — британский фокусник, лауреат Премии Маскелайна Магического круга (2002).
  (1947—2012) — американский спортивный комментатор, лауреат Премии Курта Гауди Зала славы баскетбола в категории электронных СМИ (2011).
 Дарем, Джимми (1940—2021) — американский скульптор, эссеист и поэт.
  (1931—2016) — американский бейсболист и тренер, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Балтимор Ориолс».
  (1814—1877) — британский скульптор, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи.
  (1843—1918) — американский солдат, обладатель Медали Почёта за участие в сражении при Перривилле.
  (1861—1919) — американский журналист и дипломат, посол США на Гаити (1891—1893).
 Дарем, Джудит (1943—2022) — австралийская джазовая певица, вокалистка группы The Seekers.
 Дарем, Диана (1968—2021) — американская спортивная гимнастка.
  (род. 1949) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Сент-Луис Кардиналс» и «Техас Рейнджерс».
 Дарем, Дэвид Энтони (род. 1969) — американский писатель, автор исторической фантастики и фэнтези.
  (1892—1974) — американский политик, член Палаты представителей (1939—1961).
  (род. 1988) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс».
  (род. 1945) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Юта (2002—2012).
  (род. 1957) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Чикаго Кабс».
  (1824—1911) — американский политик, член Палаты представителей (1873—1879).
  (род. 1967) — американский баскетболист, игрок Национальной баскетбольной ассоциации в составе клуба «Миннесота Тимбервулвз».
 Дарем, Риа (род. 1978) — американская фотомодель.
  (1921—1961) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд» (1943).
 Дарем, Рэй (род. 1971) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Чикаго Уайт Сокс» и «Сан-Франциско Джайентс».
  — британский баскетболист, игрок Британской баскетбольной лиги в составе клуба «Плимут Рэйдерс».
  (1834—1893) — британский химик, член Эдинбургского королевского общества (с 1874).
  (1763—1845) —британский военно-морской офицер и политик, главнокомандующий Порсмутского командования Королевского флота (1836—1839), член Палаты общин (1834—1836).
  (род. 1971) — бермудский крикетчик, игрок сборной Бермудских Островов.
  (1907—1976) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Бостон Ред Сокс».
  (1906—1987) — американский джазовый гитарист.

  (1906—1959) — южноафриканский бегун, участник летних Олимпийских игр (1928).

Топоним 
 Дарем — город в Англии
 Дарем — церемониальное графство на севере Англии
 Дарем — город в штате Северная Каролина, США
 Дарем — город в штате Нью-Гэмпшир, США
 Дарем — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США

Примечания